La monazite-(Ce) è un minerale appartenente al gruppo della monazite. La terra rara più comune all'interno di questa monazite è il Cerio, da qui il nome.

Morfologia 
Sistema monoclino dell'ortoclasio; cristalli più o meno distintamente tabulari. Durezza 5,5 Peso specifico 5-5,2. Lucentezza resinosa; colore giallastro o bruno.

Origine e giacitura

Varietà 
 Cheralite-(Ce): varietà ricca di calcio.

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Fosfati, arsenati e vanadati (minerali)